Nuottisaari kan syfta på följande platser:

Finland 
 Nuottisaari (ö i Södra Österbotten, Seinäjoki), 
 Nuottisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,24, long 26,70), 
 Nuottisaari (ö i Södra Savolax, S:t Michel, lat 61,44, long 26,72), 
 Nuottisaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,56, long 25,85), 
 Nuottisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,23, long 29,50), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,65, long 27,86), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Varkaus, lat 62,43, long 27,74), 
 Nuottisaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,35, long 27,61), 
 Nuottisaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,07, long 28,12), 
 Nuottisaari (ö i Södra Österbotten, Järviseutu), 
 Nuottisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,36, long 25,54), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,51, long 27,60), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,78, long 27,95), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,75, long 28,09), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 62,94, long 28,64), 
 Nuottisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 63,05, long 28,97), 
 Nuottisaari (ö i Kajanaland, Kajana, lat 64,08, long 26,87), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,20, long 26,33), 
 Nuottisaari (ö i Södra Österbotten, Kuusiokunnat), 
 Nuottisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 65,92, long 26,69), 
 Nuottisaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,47, long 26,01), 
 Nuottisaari (ö i Norra Österbotten, Koillismaa), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Nordöstra Savolax, lat 63,10, long 28,27), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Norra Savolax, lat 63,16, long 26,64), 
 Nuottisaari (ö i Mellersta Finland, Äänekoski), 
 Nuottisaari (ö i Södra Savolax, Nyslott, lat 62,27, long 29,28), 
 Nuottisaari (ö i Norra Karelen, Mellersta Karelen), 
 Nuottisaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,89, long 27,09), 
 Nuottisaari (ö i Norra Savolax, Kuopio, lat 62,69, long 27,67), 
 Nuottisaari (ö i Kajanaland, Kehys-Kainuu, lat 64,58, long 28,90), 
 Nuottisaari (ö i Norra Österbotten, Nivala-Haapajärvi, lat 63,73, long 25,34), 
 Nuottisaari (ö i Mellersta Finland, Saarijärvi-Viitasaari, lat 63,17, long 25,63), 
 Nuottisaari (ö i Birkaland, Övre Birkaland, lat 62,23, long 24,04), 
 Nuottisaari (ö i Norra Karelen, Joensuu, lat 62,68, long 29,17), 

Robotskapade Finlandförgreningar